Nootka steht für:
 Nuu-chah-nulth oder Nootka-Indianer, (veraltete Fremdbezeichnung) der Westküste Nordamerikas
 Nuchatlaht, zu den Nuu-chah-nulth gehörende Indianer auf der Vancouver-Insel
 Mowachaht-Muchalaht, zu den Nuu-chah-nulth gehörende Indianer auf der Vancouver-Insel
 Nootka, sprachliche Akzente setzende Alternativbezeichnung der Sprache der Nuu-chah-nulth, siehe Nuu-chah-nulth #Sprache
 Nootka Island, eine Insel vor Vancouver Island (westlich) in der kanadischen Provinz British Columbia
 Nootka Sound, Meeresfjord an der Westküste von Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia
 HMCS Nootka, mehrere kanadische Kriegsschiffe

Siehe auch:
 Nootka-Scheinzypresse
 Nootka-Verwerfungszone